Dans la mythologie grecque, Hersé peut désigner : 
 Hersé, fille de Cécrops, princesse athénienne ;
 Hersé, fille de Jupiter, déesse de la rosée ;
 Hersé, épouse de Danaos.

En astronomie, Hersé peut désigner : 
 Hersé, une des lunes de Jupiter.

Voir aussi